Desa Karangpucung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangpucung (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 109,41), Jawa Tengah, 
 Desa Karangpucung (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 109,43), Jawa Tengah, 
 Desa Karangpucung (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 108,89), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar